Oxyloma är ett släkte av snäckor som beskrevs av Westerlund 1885. Oxyloma ingår i familjen bärnstenssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bärnstenssnäckor
Oxyloma